Диджле () — многозначный термин из Турции:

Топоним 

 Диджле — город и район в Турции
 Диджле — турецкое название реки Тигр

Персоналии 

 Диджле, Хатип (род. 1954) — турецкий политик